Osoby
 Jane Trepp (ur. 1988) – estońska pływaczka
 Willy Trepp (ur. 1938) – szwajcarski kolarz torowy i szosowy